Frost se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Darrel Frost
 John Frost
 John S. Frost